Wojta ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wojta (* 1971), österreichischer Koch
 Rudolph J. Wojta (* 1944), österreichischer Journalist

Siehe auch:
 Vojta